Cascade (Colorado)
 Cascade (Idaho)
 Cascade (Indiana)
 Cascade (Iowa)
 Cascade (Kalifornia)
 Cascade (Missouri)
 Cascade (Montana)
 Cascade megye (Montana)
 Cascade (Nebraska)
 Cascade (New Hampshire)
 Cascade (Nyugat-Virginia)
 Cascade (Ohio)
 Cascade (Virginia)
 Cascades (Virginia)
 Cascade-Fairwood (Washington)
 Cascade (Wisconsin)